Ouch peut faire référence à : 
 Leng Ouch, un activiste cambodgien du climat.
 "Ouch !", une onomatopée exprimant la douleur due à la réception d'un coup.
 , album de Raffaele Riefoli (2004).
 , album de Lake (1980).